Dönitz kan henvise til:
 Dönitz (Klötze) – en bydel i byen Klötze i Sachsen-Anhalt, Tysklannd.

Dönitz er også efternavnet for følgende personer:
 Karl Dönitz – tysk storadmiral og statsmand (1891-1980)